Finał K-1 World MAX 2014 (K-1 World MAX 2014 World Championship Tournament Final) – jedenasty finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Zwycięzcą turnieju i mistrzem K-1 World MAX został Niemiec Enriko Kehl.

Walki 
Pierwotnie w turnieju miał wystąpić Holender Andy Souwer, lecz musiał się wycofać z powodu zapalenia wyrostka robaczkowego i został zastąpiony przez Christophera Mena.

Legenda:
Dec – decyzja sędziów, Dyskw. – dyskwalifikacja

Super walka (3x3 min):
  Rungravee Sasiprapa vs  Denis Puric – Sasiprapa przez jednogłośną decyzję (3-0)
Super walka (3x3 min):
  Lee Sung-Hyun vs  Andrej Kulebin – Sung-Hyun przez jednogłośną decyzję po dogrywce
Super walka (3x3 min):
  Artiom Paszporin vs  Petmankong Petsaman – Petsaman przez większościową decyzję
Super walka (3x3 min):
  Xie Lei vs  Kouji Yoshimoto – Lei przez jednogłośną decyzję (3-0)
Super walka (3x3 min):
  Li Yankun vs  Andre Dida Amade – Amade przez większościową decyzję
Super walka (3x3 min):
  Maximo Suárez vs  Turał Bajramow – Suárez przez TKO, 2RD
Super walka (3x3 min):
  Paul Daley vs  Mohammad Ghaedibardeh – Daley przez jednogłośną decyzję (3-0)

Walka finałowa (3x3 min Ext.1R, 70 kg):
  Enriko Kehl vs  Buakaw Banchamek – Kehl przez dyskwalifikację

Uwagi 
Buakaw Banchamek został zdyskwalifikowany po tym jak odmówił kontynuowania pojedynku i opuścił ring po zarządzeniu przez sędziów dodatkowej, czwartej rundy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Turnieje K-1
2014 w sporcie
Sport w Pattayi